

Sigle 
Central African Republic – Stato dell'Africa Centrale, con capitale Bangui;
Centro addestramento reclute – struttura delle forze armate italiane destinata a fornire il primo addestramento alle reclute chiamate al servizio militare di leva in Italia;
 Confédération africaine de rugby – confederazione africana di rugby a 15

Astronomia 
 Car – abbreviazione della costellazione della Carena

Codici 
 Car – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua caribe
 CAR – codice identificativo del DVOR/DME di Carbonara, radioassistenza per la navigazione aerea

Geografia 
 Car – comune dell'Azerbaigian

Informatica
 car – insieme a cdr e cons, una delle funzioni fondamentali per la manipolazione delle liste in Lisp

Termodinamica
 Cogenerazione ad alto rendimento

Mineralogia 
 Car – abbreviazione di carfolite

Pagine correlate 
 Carr
 Kar

Note

Altri progetti